Vajna (1899-ig: Vajnatina, Vojnatina), község Szlovákiában a Kassai kerület Szobránci járásában
 Vajna, családnév